The Somnambulists – cortometraggio del 1913 diretto da Edward Dillon
The Somnambulists – cortometraggio del 2006 diretto da Kevin Lane
The Somnambulists – film del 2011 diretto da Richard Jobson
The Somnambulists – film del 2014 diretto da Mark Andres

Pagine correlate 
The Somnambulist